Ženská čtyřhra Upper Austria Ladies Linz 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do deblové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtrnáct dvojic. Obhájcem titulu byla dvojice Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jejíž členky nestartovaly společně. Bertensová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Larssonové se stala Flipkensová.

Vítězem se stal třetí nasazený belgicko-švédský pár Kirsten Flipkensová a Johanna Larssonová, který ve finále za 1.23 hodin zdolal americko-německé turnajové jedničky Raquel Atawovou s Annou-Lenou Grönefeldovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a po Korea Open 2016 získaly druhou společnou trofej. Flipkensová vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Larssonovou to bylo třinácté takové turnajové vítězství a třetí na Linz Open, včetně obhájené trofeje.

Nasazení párů 
Dva nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (finále)
  Ljudmila Kičenoková /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Irina Baraová /  Xenia Knollová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2018
WTA Tour 2018